Серый лемур, или серый кроткий лемур, или серый гапалемур () — млекопитающее из рода кротких лемуров (Hapalemur) семейства Лемуровых (Lemuridae). Эндемик Мадагаскара. Питается в основном бамбуком. Эти животные очень ловкие и хорошо координированы. Отлично лазают по деревьям и стеблям бамбука, могут быстро передвигаться в бамбуковых рощах при помощи прыжков со стебля на стебель.

Цвет шерсти — серый, часто с красноватой отметиной на голове. В длину составляет в среднем 28,4 см, хвост длинный, в среднем 36,6 см.

В 1795 году был описан подвид Hapalemur griseus griseus. В 2007 году был описан другой подвид кроткого лемура — Hapalemur griseus gilberti, который, однако, был признан отдельным видом в 2008 году. Однако проведённые в 2010 году исследования на молекулярном уровне показали, что Hapalemur gilberti следует всё-таки считать подвидом кроткого лемура. Этот подвид водится только в национальном парке «Ранумафана».

Третий подвид кроткого лемура — Hapalemur griseus ranomafanensis.

См. также 
 Список млекопитающих Мадагаскара

Примечания

Ссылки 
 Hapalemur griseus factsheets
 Национальный парк Ранумафана

Животные, описанные в 1795 году
Лемуровые
Млекопитающие Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара